Maybole – località dell'Ayrshire Meridionale (Scozia)
 Maybole – località del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Maybole – montagna dell'Isola Fergusson (Papua Nuova Guinea)